Kormann ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Ludwig Kormann (1889–1965), deutscher Komponist

 Hermut Kormann (* 1942), deutscher Unternehmensleiter
 Joachim Kormann (1942–2013), deutscher Verwaltungsjurist
 José Kormann (* 1941), brasilianischer Politiker und Historiker
 Kurt Kormann (1925–2008), deutscher Insektenforscher und Drogist
 Manuela Kormann (* 1976), Schweizer Curlerin

Siehe auch:
 Korman (Begriffsklärung)
 Corman (Begriffsklärung)
 Kornmann (Begriffsklärung)